Монтесума (Моктесума, Монтезума):
 Монтесума I (1390–1469) — п'ятий правитель ацтеків.
 Монтесума II (1466–1520) — дев'ятий правитель ацтеків.

Топонім

Монтесума (округ, Колорадо)
 Монтезума — місто, штат Колорадо
 Монтезума — місто, штат Джорджія
 Монтезума — місто, штат Індіана
 Монтезума — місто, штат Айова
 Монтезума — місто, штат Канзас
 Монтезума — місто, штат Нью-Йорк
 Монтезума — поселення, штат Огайо